Sweat (sudore in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Sweat – film del 2020 diretto da Magnus von Horn

Musica 
 Sweat – album dei System del 1983
 Sweat – album dei Kool & the Gang del 1989
 Sweat – singolo degli U.s.u.r.a. del 1993
 Sweat – album di Nelly del 2004
 Sweat – album di Hadise del 2005
 Sweat – singolo di Snoop Dogg e David Guetta del 2011
 Sweat (A La La La La Long) – singolo degli Inner Circle del 1992

Teatro
 Sweat – opera teatrale della drammaturga statunitense Lynn Nottage del 2015

Televisione 
 Sweat – serie televisiva australiana del 1996